A 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon az kerékpáros versenyszámokat Lignano Sabbiadoróban rendezték. A férfi egyéni kerékpáros időfutam versenyre július 5.-én került sor. A futam távja 7,4 kilométer hosszú volt.

Eredmények

Források 
 

Kerékpározás a 2005. évi nyári európai ifjúsági olimpiai fesztiválon